Lindolpho Espeschit foi um pioneiro do rádio em Minas Gerais.

Ligações externas 
 História do Rádio em MinasO papel de Lindolpho Espeschit.

Radialistas do Brasil